Simmons Lake kan syfta på följande;
 Simmons Lake, Antarktis, en sjö i Antarktis
 Simmons Lake, British Columbia, en sjö i Kanada